Zentay Ferenc (1917–2001) színész
 Zentai Ferenc (1935–2010) teniszező, sportvezető
 Zentai Ferenc (1963) teniszező, edző